

Geografia 
 Ratcliff – città dell'Arkansas

Persone 

 John W. Ratcliff – sviluppatore di videogiochi
 Sandy Ratcliff – attrice britannica

Musica e letteratura 

 Ratcliff – opera di Volkmar Andreae

Pagine correlate 

 Ratcliffe
 Ratliff
 William Ratcliff